Agrupació Valencianista de la Dreta, partit polític històric del País Valencià
 Anys viscuts amb discapacitat, paràmetre usat en Salut pública